Суди́на — термін, що має такі значення:
 Судина — трубчастий орган у тварин та людини, яким рухається кров або лімфа.
 Кровоносні судини — складова кровоносної системи;
 Лімфатичні судини — складова лімфатичної системи.
 Судини в рослин — провідні елементи ксилеми у вигляді довгих порожнистих трубок, утворених одним видом клітин з наскрізними отворами (перфораціями) між ними, слугують для живлення рослини водою і розчиненими в ній речовинами.
 Судина — розмовна назва посудини для їжі й зберігання харчових продуктів.
 Судина — застаріле слово, що означає «судно».

Примітки